Hügin oder Huegin ist der Familienname folgender Personen:

 Dorette Huegin (1928–2018), Schweizer Künstlerin und Restauratorin 
 Karl Otto Hügin (1887–1963), Schweizer Maler, Zeichner, Grafiker, Kunstpädagoge und Redakteur
 Werner Hügin (1918–2001), Schweizer Pionier der Anästhesie und Hochschullehrer an der Universität Basel

Siehe auch:
 Hugin